Il doppio del torneo di tennis Ciur Cup 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Kovačka e Pavel Kudrnáč che hanno battuto in finale Petr Dezort e Leoš Friedl 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Albert Portas /  Paul Rosner (primo turno)
 Álex Calatrava /  Álex López Morón (primo turno)

 Radek Štěpánek /  Michal Tabara (quarti di finale)
 Tomáš Anzari /  Tomáš Cibulec (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciur Cup 1999